No Ordinary World () — семнадцатый студийный альбом британского певца Джо Кокера, выпущенный 9 сентября  года в Европе и 22 августа  года в США.

Список композиций

В записи участвовали 
 Джо Кокер — вокал
 Жан-Жак Гольдман — акустическая гитара, клавишные, бэк-вокал
 Билли Лэнг, Тим Пирс, Стив Пауэр, Адам Сеймур, Майкл Томпсон, Патрис Тайсон — гитара
 Стив МакЭван — гитара, акустическая гитара
 Гай Делакруа, Нил Штубенхаус, Нил Харланд — бас-гитара
 Си Джей Уэнстон — клавишные, синтезатор, Фендер Роудс, струнные
 Спайк Эдни, Дэвид Клейтон — синтезатор
 Джей Нил Сидвелл — тромбон, баритон-саксофон, тенор-саксофон
 Кристофер Дюшампс, Джереми Стейси — ударные
 Энди Дункан — перкуссия, программирование ударных
 Стив Сидвелл — наложения
 Брайан Адамс, Томми Блэйз, Мэри Кэйевэ, Лэнс Эллингтон, Натали Джексон, Монторетт Дженкинс, Марлена Джетер, Кэти Киссун, Кит Мюррел — бэк-вокал
 Гэйвин Райт — дирижёр
 Майкл Бигвуд — струнные
 Крис Кэмерон, Ричард Нильс — струнные аранжировки
 Марк Эванс — программирование

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы блюз-рока
Альбомы на английском языке
Золотые альбомы
Альбомы Джо Кокера
Альбомы Parlophone
Альбомы Eagle Records